Siemens CX70 — стільниковий телефон фірми Siemens.

Схожі моделі 
 Alcatel OneTouch 556
 Siemens C75
 Philips 755
 Alcatel OneTouch 557
 Sagem myX5-2

Див. також 
 Siemens AG

C
Мобільні телефони, представлені в 2004 році
Мобільні телефони з інфрачервоним передавачем